Брасс Тінто — італійський кінорежисер.
 Брасс Джим — персонаж кримінальної драми CSI: Місце злочину.
 Брасс Ніколаус — німецький композитор.

Див. також 
 Брас (значення)
Прізвища